«Перекрестный огонь» (; 2014) — боевик, повествует о борьбе полиции с преступным синдикатом. В главных ролях снялись Уиллем Дефо, Мэтт Диллон и Эми Смарт. В титрах фильма заявлено, что он снят по реальным событиям.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Батон-Руж (штат Луизиана) в 1983 году. Детектив  арестовывает , матёрого преступника, работающего на местный преступный синдикат. Вейланд осознаёт, что вновь попав в тюрьму, он потеряет свою семью (тем более накануне рождения первого ребёнка), и решает довериться Картеру, став его информатором в обмен на гарантии защиты для него и семьи.

В ролях

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке